Ембаево () — село в Тюменском районе Тюменской области России. Административный центр Ембаевского муниципального образования.

География 
Находится на озере Старица (Манцык) в левобережье Туры вблизи восточных окраин Тюмени, в 1 км от автодороги Р404 и в 5 км от объездной дороги города.

Население

История 
Обосновали село татары, позже к ним поселились бухарцы. Жители занимались земледелием, скотоводством и рыболовством, а также войлочным и кожевенным производством.

Село славится своим архитектурным ансамблем и мечетью им. Нигматуллы Кармышакова. Строительство мечети началось в 1884 году. Строил её купец-меценат 2 гильдии Нигматулла Кармышаков-Сайдуков. Строительные материалы привозились из разных городов России. Вокруг неё Нигматулла хаджи создал целый ансамбль благотворительных сооружений: библиотеку, гостиницу, дом для студентов, столовую, а в 1841 году открыл медресе.

Достопримечательности 
 Мечеть Нигматуллы Хаджи
 Краеведческий музей (АУ ЦКД «Ембаевский»)

Примечания

Ссылки 
 https://embaevomuzey.jimdofree.com/разделы-музея/из-глубины-веков/

Населённые пункты Тюменского района